NFL sezona 2019. je 100. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je otvorena 5. rujna 2019. utakmicom između Green Bay Packersa i Chicago Bearsa u kojoj su pobijedili Packersi rezultatom 10:3. Super Bowl LIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 2. veljače 2020. u Miamiju na Floridi na Hard Rock Stadiumu sastali pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi i pobjednici AFC konferencije Kansas City Chiefsi. Pobijedili su Chiefsi s 31:20 i osvojili svoj drugi Super Bowl, prvi od spajanja NFL i AFL lige.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2019.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers - 5109
Najviše jarda probijanjem: Derrick Henry, Tennessee Titans - 1540
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Michael Thomas, New Orleans Saints - 1725

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Bobby Wagner, Seattle Seahawks - 159
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Shaquil Barrett, Tampa Bay Buccaneers - 19,5
Najviše presječenih lopti:  Stephon Gilmore, New England Patriots, Anthony Harris, Minnesota Vikings, Tre'Davious White, Buffalo Bills - 6

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Baltimore Ravens - 531 (33.2 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Dallas Cowboys - 431.5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Baltimore Ravens - 206.0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 302.8 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: New England Patriots - 225 (14.1 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: New England Patriots - 275.9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Tampa Bay Buccaneers - 73.8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: San Francisco 49ers - 169.2 po utakmici

Izvori 

2019